Cepolidae (straalvinnigen), een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Lintvissen 
 Lophotidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Lintvissen